Pod pojmem digital currency exchanger se rozumí činnost, umožňující jakémukoliv uživateli nakoupit či prodat digitální měnu krytou zlatem (e-gold, 1MDC). 

V České republice pro výraz digital currency exchanger neexistuje zcela přesný název. Nejvíce se činnosti exchangerů podobá směnárenská činnost. V ČR je však směnárenská činnost definována dle živnostenského zákona č. 455 / 1991 Sb., jako činnost nákup cizí měny, to je bankovek, mincí nebo šeků v cizí měně, za bankovky, mince nebo šeky v české měně. Použití slova směnárna proto není zcela správné, i když svojí podstatou tuto činnost nejspíše vystihuje.

Při směně elektronického zlata nedochází k nákupu ani prodeji bankovek a mincí za jiné bankovky ani mince, ale dochází ke změně vlastnictví určitého množství zlata mezi uživateli.

Dle zákona č. 61/1996 Sb. musí provozovatel systému vyžadovat identifikaci kupujících nebo prodávajících, pokud dochází k obchodním operacím převyšující částku 15 000 EUR (cca 950 gramů zlata).

Výběr společností, zabývajících se touto službou:
 ExchEngine
 GoldNow
 Goldtotem
 IceGold
 LilionTransfer.org (České bankovní účty)
 London Gold Exchange
 NetPay
 OmniPay
 ROBOXchange
 SpeedyExchange

Poskytovatel služeb 
V listopadu 2021 Yahoo! prostřednictvím nové digitální burzy s názvem CoinPal.eu, která umožňuje výběr bitcoinů na PayPal.

Reference

Externí odkazy 
 Global Digital Currency Association

 

Bankovnictví